Geraschtschenko () ist ein russischer Familienname ukrainischer Herkunft.

Namensträger 
 Anton Iwanowitsch Geraschtschenko (1937–2012), russischer Schriftsteller und Journalist 
 Wiktor Wladimirowitsch Geraschtschenko (* 1937), russischer Politiker, Unternehmer und Bankier; Vorsitzender der Zentralbank Russlands 

Siehe auch:
 Heraschtschenko, ukrainische Form des Familiennamens

Einzelnachweise 

Familienname
Russischer Personenname
Ukrainischer Personenname